Dune se poate referi la:

 Dune (roman) — roman științifico-fantastic scris de americanul Frank Herbert și publicat în 1965
 Dune (film) — film științifico-fantastic din 1984, regizat de David Lynch, bazat pe romanul cu același nume al lui Frank Herbert
 Seria Dune — franciză science fiction care a debutat în 1965 cu romanul Dune al lui Frank Herbert
Dune (film din 2020) - film științifico-fantastic din 2020, regizat de Denis Villeneuve

Vezi și
 Dună (plural, dune) — formațiune de nisip, care se formează pe marginea plajelor mărilor sau în deșerturi.

Nume proprii